Теребени — название населённых пунктов в России:

 Теребени — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Теребени — деревня в Бежецком районе Тверской области.